Массачусетс может означать:
 Массачусетс — штат на северо-востоке США;
 Массачусетс — залив Атлантического океана;
 «Massachusetts» — песня группы «Bee Gees»;
 Массачусетс-Бэй — коронная колония Великобритании (1691—1776).